Cunaguaro puede referirse a:

 Al nombre común de una especie de felino americano, Leopardus pardalis, también conocido como «ocelote»,
 Al nombre común de otra especie de felino americano perteneciente al mismo género, Leopardus tigrinus, también conocido como «tigrillo».
 Al extinto navegador web Cunaguaro, del sistema operativo Canaima GNU/Linux.